Tiê é o nome vernáculo de alguns pássaros:

Tiê-bicudo
Tiê-sangue

Música
Tiê (cantora)

Desambiguações de animais
Desambiguações de epônimos